Пи́тель — застаріла назва млина, на якому змелюють біле борошно особливим помолом, а також пристрою в такому млині, що відсіває борошно, й самого борошна, змеленого в такому млині.

Прізвище 

 Питель Антон Якович (1902—1982) — радянський хірург-уролог, член-кореспондент АМН СРСР, заслужений діяч науки РРФСР.
 Питель Божена ( 1945) — французько-польська шахістка.
 Питель Кшиштоф ( 1945) — польський шахіст, тренер і шаховий журналіст.
 Питель Марія Яремівна ( 1928) — українська художниця тканин.
 Питель Олександр Володимирович (1983—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Питель Олександр Ігорович (1996—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Топонім 
 Питель — річка в Києво-Святошинському районі

Див. також 
 Пітел

Примітки